Kupferkopf ist der Name folgender Schlangenarten:

 der Nordamerikanische Kupferkopf (Agkistrodon contortrix), eine Grubenotter der Gattung der Dreieckskopfottern
 die Australischen Kupferköpfe (Austrelaps), eine Gattung australischer Giftnattern mit drei Arten
 der Chinesische Kupferkopf (Deinagkistrodon acutus), auch Chinesische Nasenotter, eine Grubenotter

Außerdem bezeichnet Kupferkopf:

 Copperheads, eine politische Bewegung der Demokratischen Partei, während des Amerikanischen Bürgerkriegs
 Akkadischer Kupferkopf (Ninive), ein aus Kupfer gegossener Kopf eines akkadischen Königs